Kepler-1229 b — экзопланета у звезды , которая находится в созвездии Лебедя на расстоянии примерно 865 световых лет (265 парсек) от Солнца.

Находится в зоне Златовласки красного карлика. Была обнаружена в 2016 году космическим телескопом Кеплерас помощью транзитного метода.

Характеристики

Масса, радиус и температура 
Kepler-1229 b, скорее всего, является каменистой суперземлёй, то есть её радиус и масса больше, чем у Земли, но меньше, чем у газовых гигантов Нептуна и Урана. Она имеет равновесную температуру 213 К (-60 °С; -76 °F). Точная масса Kepler-1229b неизвестна, но исходя из значения радиуса можно заключить, что она составляет около 2,7 М⊕ — в зависимости от состава.

Обитаемость 

Специалисты пришли к выводу, что экзопланета, наряду с восемью другими, находится на орбите в обитаемой зоне  — области, где на поверхности планеты при правильных условиях и атмосферных свойствах может существовать жидкая вода. Kepler-1229 b имеет радиус 1,4 R⊕, так что, скорее всего, является каменистой. Её материнская звезда — красный карлик, масса которого примерно вдвое меньше массы Солнца. Такие звезды как Kepler-1229 способны жить до 50–60 миллиардов лет, что в 5–6 раз дольше, чем будет жить Солнце.

Весьма вероятно синхронное вращение планеты (приливный захват), когда планета всегда повёрнута к звезде одной стороной, а противоположная сторона окутана вечной тьмой. Тем не менее, между этими двумя интенсивными областями может существовать полоса обитаемости, называемая линией терминатора, где температуры могут быть подходящими (около 273 К (0 °С; 32 °F)) для существования жидкой воды. Кроме того, гораздо большая часть планеты может быть пригодной для обитания, если она обладает достаточно толстой атмосферой для передачи тепла стороне, обращенной от звезды.

См. также 
 Список потенциально жизнепригодных экзопланет
 Kepler-62 f

Примечания

Ссылки 

Экзопланеты, открытые телескопом «Кеплер»
Экзопланеты, открытые в 2016 году
Экзопланеты в зоне обитаемости
Экзопланеты, открытые транзитным методом
Лебедь (созвездие)
Экзопланеты околоземного размера‎‎ в зоне обитаемости